Schumy ist der Name folgender Personen:

 Vinzenz Schumy (1878–1962), österreichischer Politiker

Schumy ist der Name folgender Orte:

 Schumy (Kryschopil), Dorf (ukrainisch Шуми) in der Oblast Winnyzja, Rajon Kryschopil, Ukraine
 Schumy (Bachmut), Siedlung (ukrainisch Шуми) in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut, Ukraine